Шара-Горохон () — село в Карымском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Тыргетуйское».

География 
Село находится в юго-западной части района, на левом берегу реки Нижний Шара-Горохон (приток реки Туры), на расстоянии примерно 38 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Карымское. Абсолютная высота — 718 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, сухой. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −20 — −25°С, температура самого тёплого (июля) — 18°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет около 400 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1924 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 81,8 %, женщины — соответственно 18,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 1543 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Лесная
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Карымского района